Lista 261 gmin w departamencie Mayenne we Francji.

(CAL) Communauté d’agglomération Laval Agglomération, created in 2001.

Gminy we Francji